Kulturquarantäne steht als Begriff für:

 Kulturquarantäne (Funkhaus Wien), eine Reihe von Videostreams aus dem RadioKulturhaus in Wien
 Kulturquarantäne (InnPro), Livestreams der Improtheatergruppe Innpro aus Innsbruck 
 Kulturquarantäne (Gedichte), Captain Dichters Dichte Gedichte, Schriften eines unbekannten Künstlers auf YouTube